Мира́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Вик-Фезансак. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32257.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 90 км западнее Тулузы, в 17 км к западу от Оша.

На востоке коммуны протекает река Баиз.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 70 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 50 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 36 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 36 активных жителей работали 31 человек (18 мужчин и 13 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 14 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер